Fortune:

 
 Fortune — американский журнал.
 Fortune 1000 — рейтинг самых крупных компаний США по версии журнала Fortune.
 Fortune Global 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний.
 Fortune — музыкальный альбом Криса Брауна.
 «Fortune Faded» — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, сингл из сборника Greatest Hits.
 fortune — программа для Unix-совместимых операционных систем.
 Fortune Arterial — японский эротический визуальный роман, созданный компанией August.
 Fortune Online — компьютерная игра в жанре многопользовательской онлайн игры.

См. также 
 Фортуна (значения)
 Форчун
 O Fortuna